Agudos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Agudos do Sul (ort), Paraná, 
 Agudos (kommun), São Paulo, 
 Agudos (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar